WVP steht für:

 Wohlverhaltensphase oder Wohlverhaltensperiode, siehe Restschuldbefreiung #Abtretungsfrist (auch: Wohlverhaltensphase)
 Bund deutscher Waldvogelpfleger (Beringungskürzel mit Züchternummer)
 Deutscher Webvideopreis
 Windscale Vitrification Plant

wvp steht für:
 wurzelverpackt, Pflanzqualität von Wurzelware

Abkürzung